Anjunabeats Volume 12 — дванадцятий з рахунком окремий випуск серії компіляцій Anjunabeats Volume, зміксованих британським транс-гуртом Above & Beyond.

Випущений 18 грудня 2015 року лейблом Anjunabeats. Він досягнув місця #4 в хіт-параді Billboard серед найкращих електронних альбомів і #45 в Top Independent Album за 2016 рік. MixMag оцінив альбом на 8/10.

Track listing

Примітки